COO () — главный операционный директор, аналог исполнительного директора в России; один из руководителей, отвечающий за повседневные операции, текущую деятельность корпорации под надзором генерального директора (CEO) и/или совета директоров; такой директор может быть президентом или вице-президентом компании.

Место в корпоративной иерархии и функции 
В корпоративных иерархиях COO, Chief Financial Officer (CFO) и другие ответственные руководители компании () обычно подчиняются Chief Executive Officer (CEO). Этот уровень должностей относится ко второму уровню управления в компаниях с акционерной собственностью () — административному, то есть реально управляющему. Иногда, в иерархии бизнеса для обозначения этого уровня используется термин executive — ответственное руководство, управленцы стоящие выше менеджеров (). Обычно (например, в банках) executive и менеджеры называются officer, в отличие от staff — обычных сотрудников.

Для COO зоной ответственности в компании являются её повседневные операции. Фактически для каждого конкретного агентства, предприятия, фирмы и пр. порядок назначения/смещения COO и его функции определяются внутренними правилами, положениями и структурой каждой конкретной компании.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 Oliver Lüth, Stefan Leicht: Der Chief Operating Officer (COO). Verlag Oliver Lüth, Lüssow 2008, ISBN 3-932213-114.
 Nathan Bennet, Stephen Miles: Riding Shotgun: The Role of the COO. Stanford Univ Pr., Stanford 2008, ISBN 0804751668.

Должности управленцев
Управление персоналом
Корпоративные руководители